Fungiacyathus är ett släkte av koralldjur. Fungiacyathus ingår i familjen Fungiacyathidae. 

Fungiacyathus är enda släktet i familjen Fungiacyathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Stenkoraller
Fungiacyathus